Боргі — () — муніципалітет в Італії, у регіоні Емілія-Романья, провінція Форлі-Чезена.

Персоналії 

 Алессандро Боргі (1559—1613) — італійський єпископ.
 Алессадро Боргі ( 1986) — італійський актор кіно та телебачення.